Bauen steht für:
 das Herstellen von Dingen aller Art, siehe Fertigung
 speziell das Herstellen von Bauwerken, siehe Bauwesen

dem Namen nach:
 Bauen UR, Ortschaft im Kanton Uri in der Schweiz
 Bauen (Zeitschrift), eine deutsche Fachzeitschrift
 Neues Bauen, eine Bewegung in der Architektur und im Städtebau

Bauen ist der Familienname folgender Personen:
 Antonio Bauen (* 1958), Schweizer Politiker (Grüne)

Siehe auch:
 Bau
 Baun, Bauer